Negroponte ist
 der mittelalterliche und bis heute in Italien gebräuchliche Name der griechischen Insel Euböa
 der Name eines ehemaligen Kreuzfahrerstaates, der die Insel Euböa umfasste, siehe Herrschaft von Negroponte

Negroponte oder da Negroponte heißen folgende Personen:
 Antonio da Negroponte (2. Hälfte 15. Jahrhundert), italienischer Maler
 John Negroponte (* 1939), US-amerikanischer Diplomat und Politiker
 Nicholas Negroponte (* 1943), US-amerikanischer Informatiker